Tarutius oder Tarrutius ist:

 ein seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. bezeugter römischer Gentilname
 Lucius Tarrutius (1. Jahrhundert v. Chr.), ein römischer Astrologe
 Tarutius, ein Etrusker, in der römischen Mythologie der Gatte der Acca Larentia